El nacionalismo fue un movimiento nacionalista argentino de extrema derecha que alrededor de 1910 surgió de la posición "tradicionalista", que se basaba en la nostalgia por las relaciones económicas feudales y un orden social más "orgánico",Se convirtió en una fuerza importante en la política argentina a partir de la década de 1930.  El nacionalismo se centró típicamente en el apoyo al orden, la jerarquía, el corporativismo, el catolicismo militante, el apoyo a los latifundios, combinado con el odio al liberalismo, el izquierdismo, la masonería, el feminismo, los judíos y los extranjeros.  Denunció el liberalismo y la democracia como el preludio del comunismo .  El movimiento también apoyó el Irredentismo, declarando intenciones de anexar Uruguay, Paraguay, Chile y algunas partes del sur y este de Bolivia .

El nacionalismo estuvo fuertemente influido por el maurrasismo y el clericalismo español, así como por el fascismo italiano y el nazismo alemán.  Después del golpe de Estado argentino de 1930, los nacionalistas apoyaron con firmeza el atrincheramiento de un estado corporativista autoritario dirigido por un líder militar.  Los nacionalistas a menudo se negaron a participar en las elecciones debido a su oposición a las elecciones como un derivado del liberalismo.  Sus defensores eran escritores, periodistas, algunos políticos y muchos coroneles y otros oficiales militares subalternos; estos últimos apoyaron a los nacionalistas en gran medida porque, durante la mayor parte de su existencia, vieron a los militares como los únicos salvadores políticos potenciales del país.

Ideología 
El nacionalismo abogó por un "retorno a la tradición, al pasado, a los sentimientos auténticamente argentinos, ... a la reintegración de la nación con estos valores esenciales", estos valores esenciales incluían el catolicismo romano, afirmando que la Iglesia y "la Nación debe estar unidos como el cuerpo al alma".  El nacionalismo se opuso a la educación laica, acusándola de ser " laicismo masónico", y apoyó el control clerical de la educación. 

El nacionalismo basó su política gemela de oposición al liberalismo y al socialismo junto con la promoción de la justicia social en las encíclicas papales de 1891 ( Rerum novarum ) y 1931 ( Quadragesimo anno ).  El nacionalismo apoyó mejorar las relaciones entre las clases sociales para lograr el ideal católico de una sociedad orgánica y "armoniosa".

Historia 
A partir de mediados de la década de 1930, los nacionalistas declararon su preocupación por la clase trabajadora y su apoyo a la reforma social, con el periódico La Voz Nacionalista declarando "La falta de equidad, de bienestar, de justicia social, de humanidad, ha hecho del proletariado una bestia de carga... incapaz de disfrutar de la vida o de los avances de la civilización".  A fines de la década de 1930, con el aumento del desarrollo industrial en el país, los nacionalistas promovieron una política de redistribución progresiva del ingreso para permitir que los asalariados tuvieran más dinero y así permitirles invertir y ampliar la economía y aumentar el crecimiento industrial. 

En la década de 1940,los nacionalistas pasaron de ser un grupo marginal a convertirse en una fuerza política sustancial en Argentina.  En la década de 1940, los nacionalistas enfatizaron la necesidad de la soberanía económica, requiriendo una mayor industrialización y la absorción de empresas extranjeras.  Para la década de 1940, aparece una logia militar conocida como Grupo Oficiales de Unidos (GOU) de tendencia nacionalista.  El GOU temía la amenaza del comunismo y apoyó la revolución de 1943. 

Los nacionalistas influyeron en el gobierno del presidente Pedro Pablo Ramírez, en octubre de 1943, cambiando la política exterior de Argentina al negarse a permitir más discusiones con Estados Unidos sobre el tema de romper las relaciones de Argentina con las potencias del Eje .  El gobierno de Estados Unidos respondió congelando los activos de los bancos argentinos en su país.  Apoyaron una política de justicia social y el nombramiento de Juan Perón (quien más tarde se convirtió en presidente de Argentina ) como director del departamento de trabajo el 28 de octubre de 1943.  Perón declaró que el gobierno nacionalista estaba comprometido con una "revolución" que mantendría la riqueza nacional en Argentina, daría a los trabajadores sus cuotas,mejoraría el nivel de vida sin provocar un conflicto de clases y atacaría tanto al comunismo como al capitalismo internacional. 

Ante la presión de Estados Unidos para que Argentina disolviera las relaciones con las potencias del Eje, el presidente Ramírez cedió el 26 de enero de 1944 y esto fue seguido por nacionalistas que protestaron por esta acción y Ramírez prohibió todas las organizaciones nacionalistas en febrero. Los ministros del gabinete nacionalista renunciaron en protesta y los nacionalistas posteriormente derrocaron a Ramírez,conservando su control del poder del gobierno. 

Como ideología, el nacionalismo era militarista, autoritario y simpatizante del gobierno de un caudillo moderno,a quien los nacionalistas con frecuencia esperaban o reinterpretaban la historia para ubicar en el pasado,En este sentido, una parte importante de la obra intelectual del Nacionalismo fue la creación del revisionismo histórico como movimiento académico en Argentina. Los historiadores nacionalistas publicaron una serie de trabajos que cuestionaban el trabajo de los historiadores liberales que habían forjado la narrativa histórica dominante de Argentina y presentaban al dictador del siglo XIX Juan Manuel de Rosas como el tipo de líder benévolo y autoritario que el país aún necesitaba.

Mientras que los propios nacionalistas nunca lograron realmente mantener el poder político a pesar de participar en un puñado de golpes de Estado exitosos a lo largo del siglo XX ( por ejemplo, José Félix Uriburu ). Sin embargo,su legado perdurable es doble: primero, su enorme influencia sobre el discurso político de la Argentina contemporánea,donde la derecha,la izquierda y el centro han sido fuertemente influenciados por su discurso,en parte a través de influencias militares y clericales de segunda mano,y en parte a través de la adopción por parte de Perón de algunas de sus ideas y lenguaje.

En segundo lugar, el golpe militar más reciente en Argentina fue dirigido y conducido en gran medida por nacionalistas en las fuerzas armadas argentinas,y ciertamente dictado por su legado ideológico. .Los montoneros que eran sus objetivos también estaban fuertemente influenciados por el nacionalismo, aunque sus convicciones políticas eran muy diferentes a las de los oficiales militares.

Referencias 

 Hodges, Donald C. Argentina, 1943-1976: La revolución nacional y la resistencia. Albuquerque: Prensa de la Universidad de Nuevo México, 1976.
 Roca, David. Argentina autoritaria: el movimiento nacionalista, su historia y su impacto . Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1993.
 El Patrimonio de las Civilizaciones del Mundo Volumen 2: Desde 1500' . Salón Prentice de Pearson

Movimientos fascistas
Crítica del feminismo
Nacionalismo en Argentina
Antisemitismo en Argentina
Antimasonería